Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
286e division d'infanterie (Allemagne)
286e division de sécurité (Allemagne)

URSS